Leonowens ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Leonowens (1831–1915), britische Lehrerin, Reisende und Schriftstellerin
 Louis Leonowens (1856–1919), britischer Offizier und Unternehmer